Michael Hampe ist der Name folgender Personen:

* Michael Hampe (Regisseur) (1935–2022), deutscher Opernregisseur und Intendant 
 Michael Hampe (Philosoph) (* 1961), deutscher Philosoph und Hochschullehrer